Molekulska formula -{C20H25N3O}- se može odnositi na:

 Lizerginska kiselina 2-butil amid
 Диетиламид лизергинске киселине
 Metilizopropilisergamid
 Prodigiozin